Ел Мокетито има више значења:

 Ел Мокетито (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мокетито (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Мокетито (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику